Kálium-tartarát (monokálium-tartarát, élelmiszer-adalékanyag, az E336 egyik alkotóeleme)
 Kálium-tartarát (dikálium-tartarát, élelmiszer-adalékanyag, az E336 másik alkotóeleme)